I Created Disco — дебютный студийный альбом шотландского музыканта Кельвина Харриса. Пластинка была выпущена в Великобритании 18 июня 2007 года.

Создание альбома 
Запись I Created Disco стартовала в 2006 году, с момента возвращения Харриса в родной город Дамфрис в Шотландии после 2 лет жизни в Лондоне. Процесс записи и сведения альбома проходил на его собственном компьютере Amiga в домашней студии, названной «Calvinharrisbeats Studio». Все песни были написаны, исполнены и записаны Кельвином Харрисом.

Продвижение 
До выхода альбома Columbia выпустила 2 сингла — «Acceptable in the 80s» и «The Girls». Также лейбл дал возможность Кельвину и его группе выступить вместе с Faithless и Groove Armada во время их летнего турне в 2007 году.

Реакция 
Диск получил смешанные рецензии. По данным Metacritic, альбом имеет 59 % из 100 % на основе 17 рецензий.

Список композиций 

Бонус треки

Чарты 
Альбом дебютировал 24 июня 2007 года в UK Albums Chart на 8 месте, с 14 000 проданными копиями. Альбом получил статус золотого в UK за тираж в 100 000 копий.

История релизов

Примечания 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Кельвина Харриса
Альбомы, спродюсированные Кельвином Харрисом